Salvioni est un patronyme italien porté notamment par :

 Giorgio Salvioni (?-1994), scénariste et producteur de cinéma italien ;
 Sandro Salvioni (1953-), footballeur italien devenu entraîneur.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien